Top Gear kan avse:

Media
Två versioner av en BBC TV-serie om bilism:
Top Gear (TV-serie, 1977) – den ursprungliga tv-serien (1977–2001)
Top Gear (TV-serie, 2002) – den andra ursprungliga tv-serien (2002–)
 Olika versioner av BBC TV-serien i andra länder:
Top Gear Australia – en australisk versioner av BBC-serien
Top Gear Russia – en rysk version av BBC-serien
Top Gear China – en kinesiska version av BBC-serien
Top Gear USA – en amerikansk version av BBC-serien
Top Gear Germany – en tysk version av BBC-serien
Top Gear Korea – en koreansk versioner av BBC-serien (visas i augusti 2011)
Top Gear (tidskrift) – en brittisk biltidningen baserad på tv-serien
Top Gear (radioprogram) – en nu nedlagt radioprogram på BBC
Top Gear (Kings Road) – en ikonisk boutique under Swinging London-eran

TV-spel
Top Gear – ett racingspel för Super Nintendo Entertainment SystemTop Gear 2 – ett racingspel för Super Nintendo Entertainment System och Sega Mega DriveTop Gear 3000 – ett racingspel för Super Nintendo Entertainment SystemTop Gear Rally – ett rallyspel för Nintendo 64, Game Boy Color och Game Boy AdvanceTop Gear Overdrive – ett rallyspel för Nintendo 64Top Gear Rally 2 – ett rallyspel för Nintendo 64Top Gear Hyper Bike – ett motorcykelspel för Nintendo 64Top Gear Dare Devil'' – ett stuntkörningspel för PlayStation 2